Световното първенство по волейбол за мъже 2006 се провежда от 17 ноември до 3 декември 2006 в Япония. Подобно на предишното издание, 24 отбора участват в турнира. Отборът на Бразилия печели турнира с победа над Полша с 3:0 на финала. По този начин Бразилия дублира постижението си от световното през 2002. България се класира на 3-то място, побеждавайки Сърбия и Черна гора 3:1 в мач за 3-то място.

Участници 

  се класира като домакин,
  се класира като настоящ шампион.
Жребият се тегли в Токао на 29 ноември 2005.

Градове 
Мачовете от световното първенство се провеждат в 6 града:
 Сайтама – Група А
 Фукуока – Група В
 Нагано – Група С
 Сендай – Групи D и Е
 Хирошима – Група F
 Токио – Финална фаза

Първи етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Втори етап 
 Резултатите от предната фаза на отборите играли помежду си, се отчитат и през втори кръг.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Финален етап

Полуфинал за 9 – 12 място 

|}

Мач за 11-о място 

|}

Мач за 9-о място 

|}

Полуфинал за 5 – 8 място 

|}

Мач за 7-ото място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1 – 4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 

 Най-полезен играч (MVP):  Жиба
 Най-резултатен играч:  Хектор Сото
 Най-добър нападател:  Данте Амарал
 Най-добър на блокада:  Алексей Кулешов
 Най-добър на сервис:  Матей Казийски
 Най-добър разпределител:  Павел Загумни
 Най-добър при спасяванията:  Алексей Вербов
 Най-добър посрещач:  Алексей Вербов
 Най-добър на поста либеро:  Алексей Вербов

Състав на българския отбор 
Евгени Иванов, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Иван Зарев, Матей Казийски, Владимир Николов, Теодор Салпаров, Красимир Гайдарски, Тодор Алексиев, Пламен Константинов, Даниел Пеев. Треньор: Мартин Стоев

Външни препратки 
 Архив на волейболните резултати 
 Официална страница на FIVB

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Япония